Bühling ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Joachim Bühling (* 1968), deutscher Frauenarzt
 Reinhard Bühling (1926–2012), deutscher Jurist und Politiker (SPD), MdB
 Selmar Bühling (1895–1977), deutscher Jurist und Politiker
 Stefan Bühling (* 1972), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:

 Bühlingen
 Bühlig